Vrtba bezeichnet:

 Vrtba (Burgruine), eine Burgruine im Ortsteil Vtrbo von Horní Bělá (Ober Biela) etwa 17 km nördlich von Pilsen, Tschechien
 Vrtba (Adelsgeschlecht), ein altes und nach obiger Burg benanntes böhmisches Adelsgeschlecht
 VRTBA, die Virginia Road and Transportation Builders Association, in Richmond, Virginia

Siehe auch:
 Palais Vrtba (Vrtbovský palác), ein Palais in Prag
 Vrtba-Garten (Vrtbovská zahrada), ein  Barockgarten in Prag
 Vrba